JLU est un sigle qui peut désigner :
 Justus-Liebig Universität (en français, Université Justus-Liebig), une des plus anciennes universités d'Allemagne.

JLU est une abréviation qui peut désigner :
 Jilin University (en français, Université de Jilin), une grande université publique chinoise.